Жорж Ламья́ (, 14 марта 1933—10 марта 2014) — французский футболист, вратарь сборной Франции, участник чемпионата Европы—1960.

Карьера

Клубная 
Жорж Ламья начинал карьеру футболиста в клубе «Бон», базировавшемся во Французском Алжире. В 1956 году голкипер перебрался в метрополию и в сезоне 1956/57 дебютировал в Дивизионе 1 в составе «Ниццы». За клуб с Лазурного Берега Ламья выступал до 1963 года и в его составе стал чемпионом Франции 1958/59. В сезоне 1959/60 вратарь сыграл 7 матчей в кубке европейских чемпионов.

Сезон 1963/64 Жорж Ламья провёл в клубе второго дивизиона «Гавр», после чего вернулся в высший дивизион, став игроком «Ренна». В составе «красно-чёрных» голкипер стал обладателем кубка Франции сезона 1964/65 Летом 1966 года футболист завершил профессиональную карьеру.

В сборной 
Жорж Ламья дебютировал в сборной Франции 11 ноября 1959 года в товарищеском матче с командой Португалии, заменив во втором тайме встречи Доминика Колонну.
В составе сборной голкипер участвовал в полуфинальном матче первого чемпионата Европы против Югославии.

В последний раз за национальную команду Ламья выступал 24 октября 1962 года в товарищеском матче со сборной ФРГ
.
Это был 7-й матч футболиста за «трёхцветных».

Статистика

Клубная

Международная

Достижения 

 Ницца
 Чемпион Франции (1): 1958/59
 Обладатель кубка Франции (1): 1961/62
 Финалист кубка Франции (1): 1959/60
 Победитель Дивизиона 2 (1): 1962/63

 Ренн
 Обладатель кубка Франции (1): 1964/65

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com
 Статистика на сайте National Football Teams

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Ренн»